Кармалюк Устим Якимович також іноді пишеться як Кармелюк (1787—1835) — український національний герой, керівник повстанського руху на Поділлі у 1813—1835 роках проти національного і соціального гніту.

Кіно 

 «Кармелюк» (1931) — художній історичний фільм 1931 року українського режисера Фауста Лопатинського. Фільм також відомий під назвою З життя Кармалюка.
 «Кармелюк» (1938) — художній історичний фільм 1938 року українського режисера Георгія Тасіна.
 «Кармелюк» (1985) — художній історичний фільм 1985 року українського режисера Григорія Кохана.

Проза 
 Кармелюк — історична повість-казка Марка Вовчка написана в 1862—1863 роках та вперше видана 1865 році у третьому томі «„Оповідань“ Марка Вовчка».
 Кармелюк — роман Володимира Гжицького виданий 1962 року.

Пов'язані твори 
 Устим Кармелюк — повість Василя Кучера видана 1940 року. Згодом з'явився роман «Устим Кармалюк» (1954), що є розширеним варіантом повісті 1940 року.
 Разбойник Кармелюк — повість Михайла Старицького видана у 1908 році.
 Облога Кармалюка — роман Олександра Гижі виданий 1990 року.

Прізвища